Огнян е българско мъжко име. В народните песни често се пее за „Огнян змей“.

Произходът на името може да е от Огнь(о) + ан, или от диалектната дума огнян (огнен).

Български имена
Мъжки имена